Сеир может означать:
 Сеир — древняя гористая местность на юге Палестины.
 Сеир — мужское имя, упомянутое в Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

Примечания